

Patronyme 

 Alfred Brauer (1894–1985), mathématicien allemand et américain, frère du mathématicien Richard Brauer
 Arik Brauer (1929-2021), peintre, architecte, poète, danseur et chanteur autrichien
 August Brauer (1863-1917), zoologiste allemand
 Charles Brauer (1935-), acteur allemand
 Dietrich Brauer (1983-), archevêque luthérien allemand de Russie
 Friedrich Moritz Brauer (1832-1904), entomologiste allemand
 Gert Brauer (1955-), footballeur allemand
 Helga Brauer (1936-1991), chanteuse allemande
 Henri Brauer (1858-1936), graveur sur bois français
 Johann Nicolaus Friedrich Brauer (1754-1813), fonctionnaire et homme politique allemand
 Jonathon Brauer (1981-), skieur australien
 Joseph de Brauer (1815 -1887), général français
 Karlheinz Bräuer (1924-2007), homme politique allemand
  (1865-1951), médecin allemand
 Matthias Brauer, chef de chœur
 Max Brauer (1887-1973), homme politique allemand
 Richard Brauer (1901-1977), mathématicien allemand et américain, à qui l'on doit entre autres les groupes de Brauer
 Sandrine Brauer (1969-), productrice de cinéma indépendante française
 Timna Brauer (1961-), chanteuse israélo-autrichienne
 Wilfried Brauer (1937-2014), informaticien théoricien allemand

Bâtiment 
 La Brauer-Haus, ou Arik-Brauer-Haus, immeuble résidentiel de Vienne (Autriche).
Patronyme germanique